William Congreve (schrijver) (1670–1729), Brits toneelschrijver
 William Congreve (uitvinder) (1772-1828), Brits uitvinder